Grandsire steht für:

 Grandsire (Berg), einen Berg im englischen Lake District
 Henri Grandsire, einen ehemaligen französischen Rennfahrer
 Pierre Eugène Grandsire, einen französischen Maler